Output Feedback – modalità di funzionamento dei cifrari a blocchi 
 Österreichischer Fußball-Bund – Federazione calcistica dell'Austria
 Orchestra di Fiati della Brianza